Lihir steht für:
Lihir-Inseln, eine Inselgruppe die zu Papua-Neuguinea gehört
Lihir (Insel), die Hauptinsel dieser Inselgruppe, die offiziell jedoch Niolam heißt
Lihir (Sprache), die Sprache der Bevölkerung der Lihir-Inseln